BKR ist die Abkürzung von:
 Baro-Kano Railway, frühere Eisenbahngesellschaft in Nigeria
 Bezirksklinikum Regensburg
 Bund Katholischer Rechtsanwälte
 Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht, eine juristische Fachzeitschrift
 BKR International, eine Vereinigung von internationalen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
 Flugplatz Bakoro, tschadischer Flugplatz (IATA-Code)

BKr steht als Abkürzung für:
 Bogenkreuzung, eine Kreuzung, bei der mindestens eines der Gleise gebogen ist, siehe Kreuzung (Bahn)

Siehe auch:

BKR